Vida (Gradačac, BiH), naseljeno mjesto u općini Gradačac.
 Vida (književna forma), kratka prozna biografija trubadura. 
 C.D.S. Vida, nogometni klub u Hondurasu.